Eugène Plisson – schermidore britannico
 Jules Plisson – rugbista a 15 francese
 Pascal Plisson – regista documentarista francese